Marvel Súper Héroe Concurso de Campeones es una serie limitada de cómics de tres números publicada de junio a agosto de 1982 por Marvel Comics. La serie fue escrita por Mark Gruenwald con arte de John Romita, Jr. y Bob Layton.

Esta serie fue significativa ya que fue la primera serie limitada publicada de Marvel.Contest of Champions trajo la idea de un gran evento que afectaría al Universo Marvel; introdujo cruces antes de que se concibiera el concepto de cruces de títulos múltiples.

Una serie limitada de cinco números no relacionada publicada en 1999, Concurso de Campeones II, es una secuela solo en el título.

Historial de publicaciones 
Esta serie fue significativa ya que fue la primera serie limitada publicada de Marvel. Una serie limitada de cinco números no relacionada publicada en 1999, Concurso de Campeones II, es una secuela solo en el título.

Resumen de la trama 
Un Anciano del Universo, el Gran Maestro, desafía a una mujer encapuchada llamada "Desconocida", finalmente revelada como Muerte, a un juego para la vida de su compañero Anciano, el Coleccionista (asesinado por el ser cósmico Korvac en el título Vengadores). La pareja decide usar varios superhéroes de la Tierra como peones, con el objetivo de recolectar las cuatro piezas de un premio llamado "Globo de Oro de la Vida". Una victoria para el equipo del Gran Maestro significa que el Coleccionista puede resucitar, mientras que una pérdida indica que el personaje debe permanecer muerto.

El equipo del Gran Maestro está formado por el Capitán América, Talismán, Darkstar, Capitán Britania, Wolverine,  Defensor, Sasquatch, Daredevil, Peregrino, She-Hulk, Thing y Blitzkrieg.

El equipo de Muerte está formado por Iron Man, Vanguard, Iron Fist, Shamrock, Tormenta, Caballero Árabe, Sabra, Chica Invisible, Ángel, Pantera Negra, Fuego Solar y Hombre Colectivo.

Aunque la historia representa un empate y el equipo del Gran Maestro está escrito como exitoso, Muerte informa que el Coleccionista solo puede resucitar si el Gran Maestro toma el lugar de su compañero Anciano en el Reino de los Muertos, y el personaje acepta los términos. Los héroes internacionales Blitzkrieg (Alemania); Hombre Colectivo (China); Defensor (Argentina); Peregrino (Francia); Trébol (Irlanda); y Talismán (Australia) debutaron en la serie, y cada número contenía un catálogo de todos los héroes destacados y fue el prototipo para la publicación del Manual Oficial del Universo Marvel. 

En 2015, Deadpool's Secret Secret Wars reveló que, junto con el concurso principal, se produjo una ronda de bonificación con personajes de menos desconocidos. El equipo del Gran Maestro está formado por Corredor Cohete, Mujer Cosa, Vile Tapeworm y Hombre Rana. El equipo de Muerte está formado por Deadpool, Howard el pato, Doop y el Espectro Rosado. El equipo de Muerte gana, el premio es un trofeo 'participante'.

En Avengers Annual, finalmente revela que esta fue una artimaña perpetrada por el Gran Maestro, ya que es capaz de robar los poderes de la Muerte y luego, a través de otro engaño, obliga a la entidad a desterrar a todos los Ancianos de su reino, haciéndolos efectivamente inmortales.

Concurso de Campeones (2015) 
Después de Secret Wars, el Coleccionista y el Gran Maestro pusieron en marcha otro Concurso de Campeones. Utilizan los restos de Battleworld de Doom como su base de operaciones que se conoce como Battlerealm, y el premio es un artefacto llamado Iso-Sphere.

En otros medios

Televisión 
 Una versión de la historia de Concurso de Campeones fue adaptada en Fantastic Four: World's Greatest Heroes. En esta versión, el Gran Maestro enfrenta a los Cuatro Fantásticos contra sus peores enemigos: un grupo formado por Ronan el Acusador, el Hombre Imposible, Annihilus y el Super-Skrull. Al final, Thing derrota a Ronan el Acusador y salva a la Tierra de la destrucción.
 Una variación del Concurso de Campeones fue adaptada en su título homónimo del final de la temporada 3 de Ultimate Spider-Man. A diferencia de la historia del cómic, Spider-Man se une con los Vengadores, los Nuevos Guerreros, los Agentes de S.M.A.S.H. y el Coleccionista para salvar a la Tierra del Gran Maestro.
 En la Parte 1, Spider-Man, el Coleccionista, Iron Man y Hulk luchan contra el Gran Maestro, Rey Wendigo, Molten Man y Kraven el Cazador.
 En la Parte 2, Spider-Man se une al Capitán América, Red Hulk y Iron Fist para luchar contra el equipo de Blastaar, Hombre de Arena e Ymir en un juego de captura la bandera. Más adelante en el episodio, Spider-Man y Black Widow, Power Man y Skaar luchan contra Zzzax, Doctor Octopus y Hombre Absorbente.
 En la Parte 3, Spider-Man, Agente Venom, Araña de Hierro y Thor luchan contra Annihilus, Terrax y Attuma en el metro. Spider-Man conspira con el Agente Venom y Araña de Hierro para crear Modelos Señuelos de Vida para engañar al Gran Maestro mientras los tres se dirigen a su nave y salvan a los superhéroes atrapados. Desafortunadamente, el equipo del Gran Maestro de Annihilus, Terrax y Attuma derrota a los héroes restantes de la Tierra (especialmente Hawkeye, She-Hulk, A-Bomb y Thor).
 En la Parte 4, Spider-Man convence al Gran Maestro de que tenga una revancha de ganador para llevarse todo. Finalmente, Spider-Man derrota al Gran Maestro y salva a la Tierra de la destrucción.

Película 
 En Thor: Ragnarok, el Concurso de Campeones es el nombre del evento de gladiadores que el Gran Maestro lleva a cabo en Sakaar. En la película, Thor se ve obligado a luchar con Hulk en el concurso.

Videojuegos 
 El cómic se adaptó a un juego de lucha de 2014 para Android e iOS con un título similar, Marvel: Contest of Champions.

Varios 
 Scott Lobdell comenzó a enviar historias para Marvel, basadas en estos personajes para historias cortas en Marvel Comics Presents.

Ediciones recopiladas 
 Avengers: The Contest (Contest of Champions #1–3, West Coast Avengers Annual #2, Avengers Annual #16)

Referencias 

Series limitadas de Marvel Comics